Keš může být:

 cache – typ vyrovnávací paměti v počítači
 cash – způsob placení v hotovosti
 Geocaching#Cache – vodovzdorná, většinou plastová schránka sloužící ku hře Geocaching, hledání pokladů pomocí GPS

Související články 
 kešu